Бажий або Бажи () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Бажий — войський медицький, тесть львівського каштеляна Станіслава Гербурта.
 Андрій Бажий — львівський староста, брат Петра.
 Еразм Бажий — зять каштеляна Адама Джевіцького гербу Цьолек
 Петро Бажий — львівський староста.
 Станіслав Бажий — воєвода краківський, снятинський староста, син Анджея.

Примітки 

Польські прізвища
Бажі